Srebrna kan syfta på följande platser:

Bulgarien 

 Srebrna (sjö), Silistra, 
 Srebrna (distrikt), Silistra, Obsjtina Silistra,

Polen 

 Srebrna (vattendrag), Masoviens vojvodskap, 
 Srebrna (ort i Polen, Podlasiens vojvodskap), Powiat zambrowski, 
 Srebrna (ort i Polen, Łódź vojvodskap), Powiat łęczycki, 

Robotskapade Bulgarienförgreningar
Robotskapade Polenförgreningar